Во́инов и Войнов — русская и болгарская фамилия; имеет женскую форму Воинова (Войнова). Может также быть топонимом.

Фамилия 
 
 Воинов, Анатолий Александрович (1934—1995) — советский белорусский архитектор.
 Воинов, Вадим Серафимович (1940—2015) — петербургский художник и искусствовед.
 Войнов, Валентин Владимирович (1937—2000) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Войнов, Василий Иванович (1929—2019) — российский нейрохирург.
 
 Воинов, Всеволод Владимирович (1880—1945) — российский художник-график и искусствовед.
 Войнов, Вячеслав Леонидович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Воинов, Григорий Александрович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Войнов, Денис Васильевич (род. 1990) — российский футболист.
 
 Войнов, Игорь Вячеславович (род. 1950) — российский учёный и изобретатель.
 
 Воинов, Лев Пантелемонович — инженер-конструктор, дважды лауреат Госпремии СССР
 Воинов, Леонид Иванович (1898—1967) — советский музыкант, композитор и дирижёр.
 
 Войнов, Найден (1895—1982) — болгарский шахматист и шахматный функционер.
 Воинов, Николай Васильевич (1900—1958) — советский оператор и режиссёр мультипликационных фильмов.
 Войнов, Олег Павлович (1949—2016) — мэр Йошкар-Олы (2004—2014).
 Воинов, Пётр Кузьмич (1728—1760) — автор сводного исторического труда «Хронологион» о Бежецком Верхе.
 
 Войнов, Юрий Николаевич (1931—2003) — футболист-полузащитник, тренер.
 Воинов, Ярослав Владимирович (Войнов; 1887 — ?) — русский прозаик и журналист, с 1919 жил в Эстонии.



Населённый пункт 
 Войнов — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Воинов, Воино — летописный город в Рязанской земле.

Гидроним 
 Войнов — ручей в Архангельской области, приток реки Охтома

См. также 
 Войно, Николай Павлович (1894 — ?) — советский военный деятель, полковник (1943).

Примечания